Denumirea de Bunovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bunovo, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Bunovo, un sat în comuna Mirkovo, regiunea Sofia.